Михаи́л Портно́в:
 Портнов, Михаил Васильевич (1925—2021) — советской инженер электросвязи, Герой Социалистического Труда.
 Портнов, Михаил Дмитриевич — русский кораблестроитель второй половины XVIII века.